Финал Кубка Испании по футболу 2011 года — 107-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 20 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии. В матче принимали участие клубы «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч стал 6-м «Эль-Класико» в рамках финалов Кубка Испании. Победу в матче со счётом 1:0 в дополнительное время одержал «Реал Мадрид», завоевав свой 18-й кубок.

Статистика встреч 
До 2011 года клубы встречались между собой в финалах Кубка Испании 5 раз: в 1936, 1968, 1974, 1983 и 1990 годах. По два финальным матча за кубок Испании прошли в Валенсии и Мадриде, и один матч в Сарагосе. Статистка личных встреч между клубами в финалах кубка в пользу «Барселоны», имеющей 3 победы (1968, 1983, 1990).

Перед матчем 
Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола пообещал Хосе Пинто — второму вратарю команды, что если клуб дойдет до финала, то именно он будет защищать ворота «сине-гранатовых». Пинто был в основном составе «Барселоны» во всех матчах кубка Испании в этом розыгрыше турнира.

Путь к финалу

Матч

Инцидент после матча 
После матча, в Мадриде, на пути к Пласа Сибелес футболисты «Реала» ехали на автобусе с откидным верхом, и Серхио Рамос, демонстрировавший болельщикам Кубок выпустил его из рук, и трофей упал прямо под колёса автобуса команды. Кубок получил повреждения, и вместо него в клубный музей «Реала» была поставлена копия.

См. также 
 Эль Классико
 Кубок Испании по футболу 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 marca.com
 AS.com

2011
Матчи ФК «Барселона»
Май 2011 года
События 20 апреля
Футбол в Европе в 2011 году
Спортивные соревнования в Валенсии
Спорт в Испании в 2011 году